21-й чемпионат мира по бадминтону прошёл летом 2014 года в Копенгагене. Это уже четвёртый чемпионат мира, проводимый в столице Дании. До этого чемпионат проводился в 1983, 1991 и 1999 годах.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 Официальный сайт международной федерации бадминтона BWF
 Программа чемпионата

2014
Спорт в Дании в 2014 году
Международные спортивные соревнования в Копенгагене
Чемпионаты мира в 2014 году
Чемпионаты мира в Дании
Международные соревнования по бадминтону в Дании
Август 2014 года